Старченко — имя собственное, встречается в виде фамилий.

Известные носители 
 Старченко, Александр Васильевич (род. 1958) — российский учёный, профессор Томского госуниверситета.
 Старченко, Анатолий Александрович (1926—2014) — российский логик, философ, профессор МГУ.
 Старченко, Артемий Иванович (1920—1984) — Герой Советского Союза.
 Старченко, Валентина Михайловна (1950—2017) — советский и российский ботаник.
 Старченко, Василий Фёдорович (1904—1948) — советский агрохимик и государственный деятель, член-корреспондент АН СССР.
 Старченко, Виталий Иванович (род. 1947) — украинский поэт, переводчик и редактор, искусствовед, преподаватель.
 Старченко, Вячеслав Николаевич (1942—1989) — украинский тромбонист, дирижёр и педагог.
 Старченко, Марина Георгиевна (1924—2016) — российский художник и архитектор.
 Старченко, Николай Николаевич (1952—2019) — российский писатель и журналист.
 Старченко, Роман Леонидович (род. 1986) — казахстанский хоккеист.

См. также 

 
 Старилов

Примечания